Fodbold i Danmark 2015-16 giver et hurtigt overblik over resultaterne i dansk fodbold i sæsonen 2015-16.

Herre

Superligaen

1. division

2. division

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3

Oprykningsspil 
Midlertidig stilling blandt de hold, der i øjeblikket ligger til at gå i forårets oprykningsspil.

Nedrykningsspil 
Midlertidig stilling blandt de hold, der i øjeblikket ligger til at gå i forårets nedrykningsspil.

U/19

Liga

Division

U/17

Liga

Division

Pokal

Kvinder

Elitedivisionen

Mesterskabsslutspil

Kvalifikationsrunden

1. division

Europa

UEFA Champions League

Anden kvalifikationsrunde 

Midtjylland vandt 3–0 samlet.

Tredje kvalifikationsrunde

UEFA Europa League

Første kvalifikationsrunde

Første kamp

Returkamp 

Randers vandt 4–0 samlet.

Brøndby vandt 11–0 samlet.

Anden kvalifikationsrunde

Første kamp

Returkamp 

Elfsborg vandt 1–0 samlet.

Brøndby vandt 1–0 samlet.

F.C. København vandt 5–1 samlet.

Tredje kvalifikationsrunde

Første kamp

Returkamp 

2–2 samlet. Brøndby vandt på udebanemål.

3–3 samlet. Jablonec vandt på udebanemål.

Playoff-runde

Første kamp

Returkamp 

PAOK vandt 6–1 samlet.

Midtjylland vandt 2–1 samlet.

Gruppespillet

Gruppe D

Landshold

Herre A-landshold

Udtagede spillere i 2015-16 (H) 
Nedenstående er de spillere der er blevet udtaget til Danmarks fodboldlandshold i kalenderåret 2015. Alderen er opdateret til og med 1. juli 2015.

Kampe i 2015 (H)

UEFA Euro 2016

Play-off

Herre U/21

Kampe i 2015 - U/21 (H)

U/21 EM

Kvinde A-landshold

Kampe i 2015

Referencer 

Fodbold i Danmark efter sæson
Fodboldsæson 2015-16